Премьер-министр Мавритании — глава правительства Мавритании, назначаемый президентом страны.

Должность впервые появилась после объявления независимости Мавритании в ноябре 1960. Отменялась первым президентом страны Моктаром ульд Даддой и была восстановлена после военного переворота в 1979 году. 

Трое некоторое время совмещали посты главы государства и правительства (Моктар ульд Дадда, Мохаммед Хуна ульд Хейдалла, Маауйя ульд Сид Ахмед Тайя);четверо занимали этот пост дважды (Мохаммед Хуна ульд Хейдалла, Маауйя ульд Сид Ахмед Тайя, Сиди Мохаммед ульд Бубакар, Шейх эль-Авиа ульд Мохаммед Хуна).

Список премьер-министров Мавритании

См. также 
 Главы государства Мавритании

Ссылки 
 Официальный сайт премьер-министра Мавритании 

Мавритания
Списки:Мавритания
История Мавритании